W Rumunii
 Balotești – gmina w okręgu Ilfov
 Balotești – wieś w okręgu Bacău, w gminie Stănișești
 Balotești – wieś w okręgu Ilfov, w gminie Balotești
 Balotești – wieś w okręgu Mehedinți, w gminie Izvoru Bârzii